Russisch, Slavische taal
 Coitus a mamilla, seksuele handeling
 Russische opening bij schaken